DSI kan syfta på:

Danderyds sjukhus
Nintendo DSi, spelkonsol
IATA:s kod för Destin-Fort Walton Beach Airport, Destin, Florida, USA.
Diplomerad från Socialinstitut, föregångare till Socialhögskolan